Christodoulos ist ein griechischer Vorname.

Ihn trugen 
Christodoulos (Patmos) († 1093) Mönch, Ordensgründer 

Bischöfe der griechischen Kirchen:
Christodoulos von Alexandria (907–932), orthodoxer Patriarch von Alexandria
Christodoulos III. (Äthiopien) (ca. 1718–1745), Metropolit von Äthiopien

orthodoxe Patriarchen von Jerusalem:
Christodoulos I. (Jerusalem) 937–951
Christodoulos II. (Jerusalem) 966–969

Erzbischöfe von Zypern:
 Christodoulos I. (1606)
 Christodoulos II. (1682–1690)
 Christodoulos, Taufname des Erzbischofs Makarios III. (Zypern) (1913–1977)

der Erzbischof von Athen und Oberhaupt der autokephalen orthodoxen Kirche von Griechenland:
Christodoulos I. (Athen) (1939–2008)

andere Personen:
 Christodulos, Admiral Rogers II. von Sizilien, † nach 1125
 Christodoulos, griechischer Architekt unter Mehmed II.